DFB-Pokalsieger 1996 war der 1. FC Kaiserslautern. Im Endspiel im Olympiastadion Berlin siegte Kaiserslautern am 25. Mai 1996 1:0 gegen den Karlsruher SC. Kaiserslautern war eine Woche zuvor erstmals aus der Bundesliga abgestiegen. Ein Absteiger als Pokalsieger ist bis heute einmalig.

Titelverteidiger Borussia Mönchengladbach schied in der 2. Runde gegen Bayer 04 Leverkusen aus.

Im Europapokal der Pokalsieger schied Kaiserslautern dann bereits in der 1. Runde gegen den jugoslawischen Pokalsieger Roter Stern Belgrad aus.

1. Hauptrunde 

|}

2. Hauptrunde 

|}

Achtelfinale 

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale

Einzelnachweise 

199596
Fußballsaison 1995/96